OD ist die Abkürzung für
 , lateinisch für rechtes Auge 
 On Demand, eine auf Schnelligkeit angelegte Vertriebsform 
 Onkel Dagobert Taschenbuch, Taschenbuchreihe des Egmont Ehapa Verlags
 Open Doors, eine Menschenrechtsorganisation
 Optische Dichte, siehe Extinktion (Optik)
 Ortsdurchfahrt im deutschen Straßenrecht
 ,  für eine Überdosis
 einen äußeren Rohrschacht-Durchmesser laut DIN EN 1610
 Osteochondrosis dissecans, eine Aseptische Knochennekrose
 Ordedienst, niederländische Untergrundorganisation im Zweiten Weltkrieg
 One Direction, eine britisch-irische Popband
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus dem Libanon
 Original Description, siehe Erstbeschreibung.
 od (Unix), ein Unix-Kommando, etwa zum Anzeigen von Binärdateien (octal dump)

OD als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Kreis Stormarn (für Bad Oldesloe)
 Niederlande: Sattelauflieger
 Österreich: Diplomatisches Korps in Oberösterreich

O.D. ist die Abkürzung für

 Ostner Dresden, ehemaliger deutscher Motorradhersteller

o. D. ist die Abkürzung für

 ohne Datum; Hinweis bei Literaturangaben, bei denen das Erscheinungsdatum des Werkes nicht im Titel oder Impressum aufgeführt wurde

Od ist

 göttliche Kraft (s. auch Odem)
 eine von Karl von Reichenbach postulierte Lebenskraft
 eine Gottheit der nordgermanischen Mythologie, siehe Asen
 Eine Sprache in Pakistan und Indien, siehe Od (Sprache)

Od (mongolisch: Stern) ist ein Namensteil folgender Personen:

 Bat-Otschiryn Ser-Od (* 1981), mongolischer Langstreckenläufer
 Dolgor Ser-Od (* 1973), mongolische Malerin

od. wird neben o. als Abkürzung verwendet für

 die Konjunktion oder

Siehe auch:
 OT
 Odd (Begriffsklärung)

Abkürzung